Коварж ( — кузнец) — чешская фамилия. Известные носители:

 Коварж, Карел (род. 1942) — чехословацкий гребной рулевой.
 Коварж, Матей (1840—1934) — чешский педагог, писатель.
 Коварж, Матей (футболист) (род. 2000) — чешский футболист, вратарь.
 Коварж, Якуб (род. 1988) — чешский хоккеист.
 Коварж, Ян (род. 1990) — чешский хоккеист.